Леон Гастон Женевье (, 18 июня 1830 — 11 июля 1880) — французский ботаник, миколог и фармацевт.

Биография 
Леон Гастон Женевье родился в департаменте Мен и Луара 18 июня 1830 года.

В 1855 году Женевье устроился фармацевтом в Мортань-сюр-Севр в департаменте Вандея.

С 1860 года его работа была почти исключительно ориентирована на пересмотр рода растений Рубус в бассейне Луары. Примерно в 1870 году Женевье поселился в Нанте как фармацевт.

Леон Гастон Женевье умер в Нанте 11 июля 1880 года.

Научная деятельность 
Леон Гастон Женевье специализировался на семенных растениях и на микологии.

Публикации 
 1860 — Essai sur quelques espèces du genre Rubus de Maine-et-Loire et de la Vendée in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 8: 66—108 (+errata).
 1860 — Description d'une nouvelle espèce de Viola in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 8: 178—180. Également imprimé à part (Angers: Cosnier et Lachèse).
 1861 — Essai sur quelques espèces du genre Rubus de Maine-et-Loire et de la Vendée, deuxième partie in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 10: 17—37. Également imprimé à part (Angers : Cosnier et Lachèse).
 1863 — Observation sur la collection de Rubus de l'herbier J. Bastard in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 14:80—96. Également imprimé à part (Angers: Cosnier et Lachèse).
 1866 — Extrait de la florule des environs de Mortagne-sur-Sèvre in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 20:17—51. Également imprimé à part (Angers: Lachèse, Bellevue et Dolbeau).
 1869 — Essai monographique sur les Rubus du bassin de la Loire in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 24:1—346. Également imprimé à part (Angers : Lachèse, Bellevue et Dolbeau).
 1873 [«1872»] — Premier supplément à l'essai monographique sur les Rubus du bassin de la Loire in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire 28: 1—96.
 1873 — Observations sur un Champignon de l'ordre des Ascomycètes. in Bull. Soc. bot. Fr. 20: 334—335.
 1873 — Rapport sur les travaux de la section d'Histoire Naturelle pendant l'année 1873 in Ann. Soc. Acad. Nantes 44: 405—411.
 1876 — Étude sur les Champignons consommés à Nantes sous le nom de Champignon rose ou de couche (Agaricus campestris L.) in Bull. Soc. bot. Fr. 23: 28—35.
 1878 — Note sur Euphorbia maculata L. in Bull. Soc. Bot. de Fr. 25: 247.
 1878 — Notice sur le Morchella elata Fries. in Bull. Soc. bot. Fr. 25: 159—162.
 1880 — Monographie des Rubus du bassin de la Loire, édition 2. Paris, Nantes: Savy. Également édité l'année suivante sous le titre Essai monographique des Rubus du bassin de la Loire, édition 2. Angers: Lachèse, Belleuvre et Dolbeau.

Примечания

Литература 
 Georges Bouvet, 1881 — Notice nécrologique sur G. GENEVIER in Bull. Soc. Études Scient. d'Angers n.s. 10(2) : 235—239.
 Benoît Dayrat, 2003 — Les botanistes et la flore de France, trois siècles de découvertes. Publications Scientifiques du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris. ISBN 2-85653-548-8.
 Mémoires de la Société Académique de Maine et Loire. Huitiéme volume
 Mémoires de la Société Académique de Maine et Loire. Dixiéme volume
 Mémoires de la Société Académique de Maine et Loire. Quatorziéme volume
 Mémoires de la Société Académique de Maine-et-Loire. Тоmе XXVIII

Ссылки 
 Essai monographique sur les Rubus du bassin de la Loire
 Monographie des Rubus du bassin de la Loire

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Микологи Франции
Фармацевты Франции